Tennis is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore. De wedstrijden werden gespeeld van 15 tot en met 21 augustus in het Kallang Tennis Centre in Kallang.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

Olympische Jeugdzomerspelen 2010
2010